Brandau  ist der Name folgender Orte:

in der Antarktis
 Brandau-Gletscher
 Brandau Crater, Vulkankrater an der Scott-Küste des ostantarktischen Viktorialands
 Brandau Rocks, Felsformation im ostantarktischen Viktorialand

in Deutschland
 ein Ortsteil der Gemeinde Modautal, siehe Brandau (Modautal)
in Polen
 Brandau, Ort im Kreis Marienwerder, (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Bronno (Kwidzyn) im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern  
 Brandau, bis 1930 Klein Pogorzellen, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Pogorzel Mała im Powiat Piski, Woiwodschaft  Ermland-Masuren  
in Tschechien
 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Brandov

Brandau  ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Brandau (* 1970), deutscher Theater- und Hörspielautor
 Dennis Brandau (* 1976), deutscher Radiomoderator, Musiker und Synchronsprecher
 Elisabeth Brandau (* 1985), deutsche Radsportlerin
 Franz-Johann Brandau (1912–1998), deutscher Maler und Graphiker
 Karl Brandau (1849–1917), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Lars Brandau (* 1965), deutscher Moderator
 Nils Brandau (* 1966), deutscher Tennisspieler
 Wilhelm Brandau (1850–1936), deutscher Generalleutnant

Brandau ist:
 der deutsche Name des italienischen Flusses Brenta, siehe Brenta (Fluss)